(Bronco, Bronko) — распространённое в США и Мексике разговорное название сопротивляющейся или необученной лошади (в родео). Также может означать:

Люди 
Имя
  (1925—2007) — сербско-канадский (венгерского происхождения) рестлер, менеджер, рефери и промоутер.
  (род. 1971) — американский боксёр.
  (род. 1966) — американский тренер по американскому футболу.
 Нагурски, Бронко (1908—1990) — канадско-американский игрок в американский футбол и рестлер.
  (1930—2019) — канадский хоккеист.

Прозвище
  (род. 1957) — мексиканский политик: мэр города  (2009—2012),  (2018—2021), известен по прозвищу Эль Бронко.

Кино и телевидение 
 Бронко Билли — американский фильм 1980 года.
  — американский телесериал (1958—1962).

Спортивные команды 
«Бронкос» — множественное число от «бронко».
  — США, ряд дисциплин.
  — Австралия, регби.
  — Италия, хоккей.
  — Канада, хоккей.
 Денвер Бронкос — США, американский футбол.
  — Швейцария, американский футбол.
  — США, ряд дисциплин.
  — Великобритания, регби.
  — Япония, баскетбол.
  — Канада, хоккей.
  — США, ряд дисциплин.

Музыка 
  — мексиканская -группа.
  — альбом (2015) .
 Bronco — альбом (2022) Орвилла Пека

Транспорт 
  — сингапурский .
  — итальянский мотоцикл.
 Ford Bronco — американский автомобиль.
 North American OV-10 Bronco — американский самолёт.

См. также 
 Бронк
 
  — с 1970 по 2014 год назывался «Бронко».
  — американская компания по производству вина.